Anton Glanzmann (1799-1879), Zwitsers politicus
 Hans Georg Glanzmann (1688-1738), Zwitsers kunstschilder en lid van de Zwitserse Garde
 Ida Glanzmann-Hunkeler (1958-), Zwitserse politica
 Leodegar Glanzmann (1887-1956), Zwitsers geestelijke

Zwitserse achternaam